Vis může znamenat:
 Vis – chorvatský ostrov v Jaderském moři
 Vis (město) – chorvatské město ležící na stejnojmenném ostrově
 tělocvičná poloha, při které tělo visí (vis na hrazdě)
 moc, sila (z lat. vis)
 Vis viva – omezená raná formulace principu zachování energie
 Vis-à-vis – francouzská fráze, která znamená „tváří v tvář“ (rozcestník)

jméno
Russell Vis (1900–1990), americký zápasník

zkratka
Vienna Independent Shorts – festival krátkého filmu

Externí odkazy